Никола́й Ива́нович Рубцо́в:
 Рубцов, Николай Иванович (1825—1895) — русский экономист, тайный советник.
 Рубцов, Николай Иванович (?—позже 1852) — Георгиевский кавалер (майор; 1 февраля 1852).
 Рубцов, Николай Иванович (1907—1988) — советский учёный-геоботаник.